Bob Thomas peut faire référence à :

  (né en 1919), footballeur anglais ;
 Bob Thomas (1922-2014), journaliste américain spécialisé dans les reportages et les biographies du monde du cinéma hollywoodien ;
  (1954-2016), homme politique australien ;
  (né en 1965), acteur et écrivain.